Degerängen kan syfta på:

 Degerängen, Arvika – ett bostadsområde i Arvika
  Degerängen – ett äldre namn på ett bostadsområde inom tätorten Piteå kommun, se Degeränget